Bronowice steht für Orte in Polen:

 Bronowice (Krakau), Stadtbezirk von Krakau
 Bronowice (Brzeziny), Dorf in der Gemeinde Brzeziny, Woiwodschaft Łódź
 Bronowice (Puławy), Dorf in der Gemeinde Puławy, Woiwodschaft Lublin
 Bronowice (Strzelce Krajeńskie) (Braunsfelde), Dorf in der Gemeinde Strzelce Krajeńskie (Friedeberg), Woiwodschaft Lebus
 Bronowice (Trzebiel) (Braunsdorf), Dorf in der Gemeinde Trzebiel (Triebel), Oberlausitz